Un  est un type de sanctuaire shinto dédié aux trois . Ils sont environ  au Japon. Les importants sanctuaires de ce groupe sont :
 le Sumiyoshi-taisha à Ōsaka, arrondissement de Sumiyoshi ;
 le Sumiyoshi-jinja à Shimonoseki, préfecture de Yamaguchi ;
 le Sumiyoshi-jinja dans l'arrondissement Hakata à Fukuoka, préfecture de Fukuoka.

Ces trois, également connus comme les « trois grands sanctuaires Sumiyoshi », étaient également les sanctuaires ichi-no-miya de leur province respective. Ils remontent à la mythique campagne Samhan de la non moins mythique impératrice Jingū, ainsi que :
 le Sumiyoshi-jinja à Iki, préfecture de Nagasaki ;
 le Fūrōgū () à Ōgawa, préfecture de Fukuoka.

Les cinq sanctuaires branches des précédents sont :
 le Honsumigayoshi-jinja dans l'arrondissement Higashinada-ku à Kōbe ;
 le Sumiyoshi-jinja à Takashima, préfecture de Shiga ;
 le Sumiyoshi-jinja à Akashi, préfecture de Hyōgo ;
 le Sumiyoshi-jinja à Hiroshima, arrondissement de Naka ;
 le Sumiyoshi-jinja dans l'arrondissement Chūō-ku de Tokyo ;
 le Kōra-taisha à Kurume, préfecture de Fukuoka.

Le sanctuaire suivant en revanche, s'il porte bien le nom « Sumiyoshi-jinja », est consacré à une autre divinité :
 le Sumiyoshi-jinja à Tsushima, préfecture de Nagasaki.

Référence

Voir aussi

Lien externe 
 .

Sanctuaire Sumiyoshi

ja:住吉三神